CEV-Pokal 2020/21 steht für:

 CEV-Pokal 2020/21 (Frauen)
 CEV-Pokal 2020/21 (Männer)